Shaun Williams può riferirsi a:
Shaun Phillip Williams (n. 1976) - lottatore sudafricano
Shaun LeJon Williams (n. 1976) - giocatore di football americano statunitense
Shaun Williams (n. 1986) - calciatore irlandese